Verdrag van Lyon (1288), gesloten door Sancho IV van Castilië en Filips IV van Frankrijk
 Verdrag van Lyon (1501), overeenkomst waarin het toekomstige huwelijk  werd overeengekomen van Claude van Frankrijk, de dochter van Lodewijk XII van Frankrijk, met de latere Keizer Karel V, de zoon van Filips de Schone. Het werd bevestigd door het Verdrag van Trente van hetzelfde jaar en door het Verdrag van Blois van 1504.
 Verdrag van Lyon (1503), waarbij Filips de Schone het koninkrijk Napels afstond aan Lodewijk XII van Frankrijk in een poging de oorlog in Napels op te lossen.
 Verdrag van Lyon (1504), waarbij Frankrijk het koninkrijk Napels aan Spanje afstond na de nederlaag van het Franse leger door de troepen van Gonzalo Fernández de Córdoba.
 Verdrag van Lyon (1601), ondertekend door Spanje, Frankrijk en Savoye.